

Astronomia 
 23221 Delgado – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Delgado – località dell'Argentina
 Delgado – comune di El Salvador

Persone 
 Agustín Delgado – calciatore ecuadoriano
 Alberto Delgado – ex calciatore cubano
 Alexis Ruano Delgado – calciatore spagnolo
 Alfonso Delgado – calciatore spagnolo
 Alfonso Sánchez Delgado – cestista spagnolo
 Ángel Delgado – cestista dominicano
 Angelica Delgado – judoka statunitense
 Antonio Delgado – politico statunitense
 Benjamín Delgado – calciatore argentino
 Carlos Delgado Chalbaud – politico venezuelano
 Carlos Omar Delgado – calciatore ecuadoriano
 César Delgado – calciatore argentino
 Darío Delgado – calciatore costaricano
 Dimas Delgado – calciatore spagnolo
 Dolores Delgado – magistrata e politica spagnola
 Domingo Crisanto Delgado Gómez – compositore spagnolo
 Edder Delgado – calciatore honduregno
 Erick Delgado – calciatore peruviano
 Ernesto Delgado – ex cestista spagnolo
 Fabio Delgado – calciatore colombiano
 Francisco Delgado – scrittore spagnolo
 Frank Delgado – tastierista e disc jockey statunitense
 Gabi Delgado – cantante spagnolo
 Humberto Delgado – generale e politico portoghese
 Ignazio Clemente Delgado – vescovo cattolico e missionario spagnolo
 Jacinto Grau Delgado – commediografo e drammaturgo spagnolo
 Jamie Delgado – tennista britannico
 Javier Delgado – ex calciatore uruguaiano
 Javier García Delgado – schermidore spagnolo
 José Antonio Delgado Villar – calciatore spagnolo
 José Manuel Delgado Rivera – allenatore di calcio e calciatore spagnolo
 José Manuel Rodríguez Delgado – docente e scienziato spagnolo
 José Matías Delgado – politico salvadoregno
 José Ramos Delgado – calciatore e allenatore di calcio argentino
 José Raúl Delgado – giocatore di baseball cubano
 Juan Delgado – calciatore uruguaiano
 Juan Delgado Baeza – calciatore cileno
 Juan Delgado Martínez – calciatore uruguaiano
 Juanan Delgado – copilota di rally spagnolo
 Juanma Delgado – calciatore spagnolo
 Leandro Delgado – calciatore cileno
 Lucas Delgado – calciatore argentino
 Luís Delgado – calciatore angolano
 Luis Delgado Aparicio – politico peruviano
 Luis Eduardo Delgado – calciatore spagnolo
 Luis Javier Delgado – ex calciatore costaricano
 Manuel Sánchez Delgado – ex calciatore spagnolo
 Marcelo Delgado – calciatore argentino
 Marco Delgado – calciatore statunitense di origini messicane
 Matías Delgado – calciatore argentino
 Miguel Delgado – regista e sceneggiatore messicano
 Nuno Delgado – ex judoka portoghese
 Paquita Delgado – modella spagnola
 Pedro Delgado – calciatore portoghese
 Pedro Delgado – ciclista su strada spagnolo
 Rafael Delgado – calciatore argentino
 Ramón Delgado – ex tennista paraguaiano
 Ricardo Delgado – calciatore lussemburghese di origini portoghesi
 Ricardo Delgado – ex pugile messicano
 Rogelio Delgado – calciatore paraguaiano
 Roger Delgado – attore britannico
 Salvador Ordóñez Delgado – geologo spagnolo
 Silviano Delgado – calciatore messicano